Сергей Владимирович Семенец (род. 22 сентября 1960) – украинский политик, Народный депутат Украины первого созыва.

Биография 
Сергей Владимирович Семенец  родился 22 сентября 1960 года в городе Ичня Черниговской области,  Украина . 

После окончания средней школы работал слесарем местного автопредприятия № 24033. В 1985 г. окончил географический факультет КГУ им. Тараса Шевченко по специальности «экономическая география».
В 1985-1986 годах служил в Советской армии в городе Белая Церковь. Был командиром гранатометного взвода, затем — роты.

Деятельность

Работа в комсомоле и КПСС 
1987—1990 годы — инструктор, второй и первый секретарь Ичнянского райкома комсомола. 

Член КПСС с 1989 года. Первый секретарь Ичнянского райкома КПСС. 

Дважды избирался депутатом Ичнянского районного совета.
Пленумом Ичнянского райкома ЛКСМУ был выдвинут кандидатом в народные депутаты УССР по Борзнянском избирательному округу № 443. 

Избран в Верховную Раду 18 марта 1990 года (набрал во втором туре 52.33 % голосов).

Верховная Рада 
15 мая 1990 стал депутатом Верховной Рады «исторического созыва» — XII по хронологии УССР и I-го (после провозглашения независимости). Присоединился к Демблоку.

Входил в первое в истории украинского парламентаризма демократическое депутатское объединение «Народный Совет» фракции Конгресса национально-демократических сил, депутатской группы Народного Руха Украины. 

В 1991 году  вышел из КПСС.

Был членом комиссии по вопросам государственного суверенитета, межреспубликанских и межнациональных отношений. Соавтор текста Декларации о государственном суверенитете Украины и ее альтернативного проекта, ряда других законодательных актов. Входил во временную комиссию Верховной Рады по вопросу о национализации имущества КПСС и ВЛКСМ на территории Украины.

На должности заместителя председателя специальной рабочей группы при Президиуме Верховной Рады по вопросам ратификации Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СССР-США (СНВ-1) и присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) выступал за целесообразность сохранения Украиной ядерного статуса и присоединение к ДНЯО в качестве ядерной державы.
Участник депутатской рабочей группы для проработки вопросов, связанных с совершенствованием системы национальной безопасности Украины. Как народный депутат способствовал становлению Счетной палаты и Вооруженных (в том числе Военно-морских) сил Украины.

Общественная, государственная и партийная работа 
 1994—1997 — директор исследовательских и прикладных программ Центра украинских исследований (Киев).
 1997—1998 — начальник отдела, заместитель директора департамента Счетной палаты Украины.
 С ноября 1998 — исполнительный директор и член правления всеукраинской общественной организации «Украина. Повестка дня на XXI век».
 С сентября 1999 — директор Института устойчивого развития.
 В 2001 году был членом президиума, председателем Киевской городской организации Партии регионов.
 В 2004—2005 годах — инициатор, член оргкомитета политической партии «Украина Соборная». С 2005 — глава его Секретариата.
 В 2006 году баллотировался в народные депутаты по списку Украинского народного блока Костенко и Плюща по квоте политической партии «Украина Соборная», был заместителем руководителя избирательного штаба блока.
 В 2008 — кандидат в народные депутаты по списку Украинского Народного Блока на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, руководитель штаба избирательного блока.
 В 2008 — инициатор создания общественно-политического объединения «Украинский Блок», член президиума, заместитель председателя Генерального секретариата Блока.

Награды 
Почетный знак ВМС Украины «Инициативная группа ВМС».

Примечания 

Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Депутаты районных советов Украинской ССР
Вышедшие из КПСС
Члены Партии регионов Украины